Glör bezeichnet

 Glör (Schalksmühle),  Ortsteil von Schalksmühle im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Glör (Volme), Nebenfluss der Volme in Halver, Breckerfeld und Schalksmühle
 Glörtalsperre, die Talsperre des Volmenebenflusses

Siehe auch:
 Glor
 Cloer